Spojení písmen K a S může mít různé významy:

KS 
 Komunistická strana – zkratka politické strany
 Křesťanská společenství – evangelikální církev působící v Česku
 krajský soud
 SPZ okresu Košice-okolí
 konstantní symbol – identifikátor bankovních plateb v ČR

Ks 
 zkratka pro korunu slovenskou (1939–1945)

ks 
 kus – měrná jednotka pro množství, často používaná zkratka 
 koňská síla – stará měrná jednotka výkonu
 kašmírština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

k. s. 
 komanditní společnost – druh právnické osoby (přesný tvar zkratky definován v Obchodním zákoníku, nověji v Zákonu o obchodních korporacích)